Базар Аманов (; 1908—1981) — туркменский, советский актёр, театральный режиссёр, драматург. Народный артист СССР (1965).

Биография 
Базар Аманов родился 5 мая 1908 года в селе Бабадайхан (ныне в Ахалском велаяте Туркменистана).

Рано осиротел. Воспитывался в Тедженском и Мервском интернатах. В 1924 году — слушатель совпартшколы.

В 1926—1929 годах учился в туркменской театральной студии при Русском драматическом театре им. А. Пушкина (Ашхабад).

С 1929 года — актёр Туркменского драматического театра (позже — имени И. В. Сталина, с 1963 — имени Молланепеса, ныне — Студенческий театр имени Молланепеса) (Ашхабад). Также занимался режиссурой, ставил спектакли в театре.

Снимался в кино.

Автор 15 пьес. Первую известность получил в 1939 году авторской постановкой музыкальной драмы «Зохре и Тахир» (инсценировка дастана Молланепеса, музыка А. Шапошникова). После постановления ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года «О репертуарах драматических театров и мерах по его улучшению» была снята с постановки его пьеса «Солтан Санджар».

Член Союза писателей Туркменской ССР с 1943 года.

Базар Аманов умер 24 мая 1981 года в Ашхабаде.

Награды и звания 
 Народный артист Туркменской ССР (1944)
 Народный артист СССР (1965)
 Два ордена Ленина (1949, 1955)
 Орден Октябрьской Революции (1978)
 Орден «Знак Почёта» (1944)
 Медали

Творчество

Роли в театре 
 «Кеймир-Кёр» Б. Аманова и К. Бурунова — Надир-шах
 «Сын пастуха» Г. Мухтарова и К. Сейтлиева — Непес
 «Джахан» К. Сейтлиева — поэт
 «Любовь Яровая» К. Тренёва — Швандя
 «Фронт» А. Корнейчука — Огнев
 «Гибель эскадры» А. Корнейчука — Гайдай
 «Враги» М. Горького — Яков Бардин
 «Легенда о любви» Н. Хикмета — Незнакомец
 «Ревизор» Н. Гоголя — Осип
 «Отелло» У. Шекспира — Яго. Аманов,  Художник Г. Я. Брусенцов выполнил графическую работу – “Артист Базар Аманов в роли Яго” (1954, б. цв., соус, акв., уголь, мел)

Фильмография 
 1941 — «Прокурор» — Сапар-бай
 1945 — «Волшебный кристалл»
 1954 — «Сын пастуха» — Непес
 1959 — «Айна» — Эсен-бей
 1972 — «Озорные братья» — Келек-бай

Автор пьес 
 «Кеймир-Кёр» (совм. с К. Буруновым, 1940)
 «Кемине» (1942)
 «Солтан Сонджар» (1946)
 «Аязхан» (1961)
 «Молланепес» (1963)
 «Остров сокровищ» (1969)
 инсценировки «Зохре и Тахир» (1939, совместно с X. Чарыевым), «Айлар» (1963).

Примечания 

Персоналии:Туркменский театр драмы им. Молланепеса
Народные артисты Туркменской ССР